plaatsen in Duitsland
Holzheim (Aar)
Holzheim (Dillingen an der Donau)
Holzheim (Donau-Ries)
Holzheim (Mechernich)
Holzheim (Neu-Ulm)	
Holzheim am Forst

plaats in België:
Holzheim (België), een gehucht in de gemeente Büllingen in de Belgische provincie Luik